Schneiderbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Nicole Schneiderbauer (* 1983), deutsche Theaterregisseurin
 Verena Schneiderbauer (* 1990), deutsche Fußballspielerin

Schneiderbauer ist der Familienname folgender Orte:
 Schneiderbauer (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Scheiderbauer